Streim ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Streim (1932–1996), deutscher Staatsanwalt
 Hannes Streim (* 1943), deutscher Betriebswirt